«Show Biz Kids» — песня, написанная Уолтером Беккером и Дональдом Фейгеном и исполненная группой Steely Dan совместно с Риком Дерринджером на слайд-гитаре. Она была выпущена ведущим синглом с альбома 1973 года Countdown to Ecstasy и добралась до 61-ой позиции в хит-параде Billboard Hot 100.

Участники записи 

 Дональд Фейген – пианино, основной вокал
 Уолтер Беккер – электробас, гармоника, бэк-вокал
 Джим Ходдер – ударные, перкуссия, бэк-вокал
 Рик Дерринджер – слайд-гитара
 Виктор Фельдман – маримба, перкуссия
 Шерли Мэтьюз, Мирна Мэтьюз, Патрика Холл, Ройс Джонс, Джеймс Роллестон – бэк-вокал

Кавер-версии 
Песня была сэмплирована группой Super Furry Animals на их сингле 1996 года "The Man Don't Give a Fuck".

Песня также была перепета Риккой Ли Джонс для своего альбома 2000 года It's Like This.

Примечания

Доп. ссылки 

 
 Song Review by AllMusic

Песни 1973 года
Песни Steely Dan
Синглы ABC Records
Синглы 1973 года